Die 32. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 5. bis 14. April 2017 in el-Guna, Ägypten, statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour der Damen 2016/17 mit einem Gesamtpreisgeld von 165.000 US-Dollar. Ursprünglich sollte das Turnier bereits im Jahr 2016 ausgetragen werden, wurde von der PSA dann aber auf April 2017 verschoben. Parallel fand vor Ort das El Gouna International der Herren statt.

Vorjahressiegerin war Nour El Sherbini, die ihren Titel erfolgreich verteidigte. Im Finale besiegte sie Raneem El Weleily mit 11:8, 11:9 und 11:9 und wurde damit zum zweiten Mal Weltmeisterin.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Plätze für Qualifikantinnen. Die 16 besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Zeina Mickawy einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 165.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2016/17
2016
Squashturnier in El-Guna